Сирано де Бержерак (фильм, 1950), реж. Майкл Гордон, в роли Сирано — Хосе Феррер
 Сирано де Бержерак (фильм, 1989), реж. Наум Бирман, в роли Сирано — Григорий Гладий
 Сирано де Бержерак (фильм, 1990), реж. Жан-Поль Раппно, в роли Сирано — Жерар Депардьё
 Сирано де Бержерак (фильм, 2006), российский фильм-спектакль